Чейс:

 Чейс, Сэмюэль (1741—1811) — американский юрист и политический деятель.